Hetény, keresztnév

 Magyarország
 Hetény, a Bács-Kiskun megyei, ma Kecskeméthez tartozó Hetényegyháza ideiglenes neve 1952-ben
 Hetényegyháza, Kecskemét külső városrésze
 Hosszúhetény, község Baranya megyében, a Komlói kistérségben
 Lovászhetény, község Baranya megyében, a Pécsváradi kistérségben
 Szerbia
 Hetény a Vajdaságban lévő Tamásfalva település másik elnevezése
 Szlovákia
 Hetény, község a Komáromi járásban
 Ukrajna
 Tiszahetény (ukr. Гетиня), település Kárpátalján, a Nagyszőlősi járásban